Hietanen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hietanen (sjö i Södra Savolax), 
 Hietanen (sjö i Kajanaland), 
 Hietanen (sjö i Norra Karelen), 
 Hietanen (ö i Kymmenedalen), 
 Sandö (ö i Finland, Nyland, Helsingfors), 
 Hietanen (sjö i Egentliga Finland), 
 Hietanen (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar